Het ATP-toernooi van Sydney 2010 (met de officiële naam Medibank International) werd gespeeld van 11 tot en met 16 januari 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbuitenbanen van het NSW Tennis Centre in de Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Outdoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney